Zalka steht für: 
 Zalka, Stadt in Georgien
 Zalka (Munizipalität), Munizipalität in Georgien
 Zalka-Stausee, Stausee am Fluss Chrami in Georgien
 Zalka-Plateau, Landschaft in Georgien

	
Zalka ist der Name von:
 Máté Zalka (Pseudonym von Béla Frankl; 1896–1937), ungarischer Schriftsteller und Revolutionär